Toto je seznam obcí v departementu Drôme ve Francii, jichž je celkem 369:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Drôme